De Campeonato Capixaba Série B is het tweede niveau van het staatskampioenschap voetbal van de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo. De competitie heette aanvankelijk Segunda Divisão en werd eerst eenmalige gespeeld in 1936. Na nog één editie in 1958 werd de competitie pas jaarlijks gespeeld vanaf 1987. Sinds 2015 heet de competitie Série B.

Overzicht
 1936 -  Centenário
 1937-1957 - Niet gespeeld
 1958 -  União
 1959-1986 - Niet gespeeld
 1987 -  São Mateus
 1988 -  Castelo
 1989 -  Muniz Freire
 1990 -  Aracruz
 1991 -  Ipiranga
 1992 -  Nova Venécia
 1993 -  Rio Branco-VN
 1994 -  Mimosense
 1995 -  Capixaba 
 1996 -  Estrela do Norte
 1997 -  Serra
 1998 -São Gabriel
 1999 -  Estrela do Norte
 2000 -  Cachoeiro
 2001 -  Tupy
 2002 -  CTE Colatina
 2003 -  Vilavelhense 
 2004 -  Estrela de Cachoeiro
 2005 -  Rio Branco 
 2006 -  Atlético Colatinense
 2007 -  Desportiva  
 2008 -  São Mateus
 2009 -  Vitória
 2010 -  Aracruz
 2011 -  Botafogo
 2012 -  Desportiva
 2013 -  Colatina	  
 2014 -  Sport
 2015 -  Espírito Santo
 2016 -  Vitória
 2017 -  Serra  
 2018 -  Rio Branco
 2019 -  São Mateus   
 2020 -  Vilavelhense 
 2021 -  Nova Venécia
 2022 -  Atlético Itapemirim

Eeuwige ranglijst

Vetgedrukt de clubs die in 2022 in de Série B spelen. Enkel seizoenen vanaf 1993 worden weergegeven omdat het aantal clubs van de voorgaande jaren niet altijd meer bekend zijn. 

Campeonato Capixaba